Dombrowken ist der deutsche Name von ehemals ostpreußischen Orten in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Dombrowken, 1938 bis 1945 Eibenburg, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrówka (Budry), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dombrowken, 1929 bis 1945 Eichendorf, Kirchspiel Eckersberg, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrówka (Orzysz), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dombrowken, 1938 bis 1945 Altweiden, Kirchspiel Drygallen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrówka Drygalska, Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dombrowken, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, ab 1945: Dąbrówka Kobułcka, Ortsstelle im Powiat Szczyciński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dombrowken, 1933 bis 1945 Eichdamm (Ostpr.), Kreis Osterode, Ostpreußen, nach 1945: Dąbrówka (Olsztynek), untergegangener Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

auch:
 Polnisch Dombrowken, 1904 bis 1945 Talheim, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrówka Polska, Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Dombrowsken